Nazaré est la dénomination portugaise de la ville de Nazareth (Israël). Ce peut aussi être un prénom ou un nom de famille brésilien, ainsi qu'un toponyme.

Culture et société 
 Le Círio de Nazaré est un grand pèlerinage à Belém (Pará, Brésil) et une fête religieuse catholique du Nord du Brésil.

Patronyme 
 Alexandru Nazare (né en 1980), homme politique roumain ;
 Isabelle Nazare-Aga (née en 1963), thérapeute française ;
 Wendy Nazaré (née en 1984), chanteuse belge.

Anthroponyme 

 Francisco Nazaré, de son vrai nom Francisco dos Santos (1904-), un footballeur portugais ;
 Nazaré Pereira, de son vrai nom Maria de Nazaré Pereira (1940-) une chanteuse brésilienne.

Toponyme

Nazaré, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Nazaré, une municipalité de l'État du Tocantins ;
 , un quartier de la municipalité de Belém (État du Pará) ;
 , un quartier de la municipalité de Coronel Fabriciano (État du Minas Gerais) ;
 , un quartier de la municipalité de Salvador (État de Bahia) ;
 Nazaré da Mata, une municipalité de l'État du Pernambouc ;
 Nazaré do Piauí, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Nazaré Paulista, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Nossa Senhora de Nazaré, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Nova Nazaré, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Nazaré, un quartier de Cidreira (Rio Grande do Sul), réputé pour sa plage Praia de Nazaré ;

Nasare, village abandonné de la province de Huesca, en Espagne, situé dans le parc naturel de la Sierra et des gorges de Guara

Nazaré, une ville et municipalité de l'ouest de la région Centre ;
 Nazaré, la paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 , une plage réputée de la municipalité ;
 Canyon de Nazaré, à l'origine du spot de surf de Nazaré
 Phare de Nazaré, un phare maritime

, une plage du Nord de l'île de São Tomé.

Homonymie de toponyme